Bottleneck – strumento utilizzato per effettuare lo slide sulla chitarra
 Bottleneck – strozzatura nel flusso dati di un sistema
 Bottleneck – passaggio cruciale durante la scalata del K2 per la via dello Sperone Abruzzi

Pagine correlate 
 Collo di bottiglia